Verdensmesterskabet i ishockey 1949 var det 16. verdensmesterskab i ishockey gennem tiden. Mesterskabet gjaldt også som det 27. europamesterskab. Turneringen blev spillet i Stockholm, Sverige i perioden 12. – 20. februar 1949.

10 hold deltog, heriblandt Danmark for første gang. Først blev der spillet en indledende runde i tre grupper, hvorfra de to bedste gik videre til finalerunden om 1.-6.-pladsen, mens de sidste fire hold spillede videre i placeringsrunden om pladserne 7-10.

Tjekkoslovakiet vandt VM for anden gang foran Canada og USA. I den indbyrdes kamp mellem guld- og sølvmedaljevinderne vandt Tjekkoslovakiet 3-2 over Canada, og det var kun Canadas tredje nederlag nogensinde ved VM.

Canadas sejr over Danmark med 47-0 i den indledende runde er (pr. 2006) stadig den største sejr nogensinde ved et A-VM, men rekorden for den største sejr ved et VM blev i 1987 overtaget af kampen Australien – New Zealand ved D-VM 1987, som sluttede 58-0.

Resultater

Indledende runde 

De 10 lande var inddelt i tre grupper. De to bedste fra hver gruppe gik videre til finalerunden, mens de øvrige hold fra hver gruppe fortsatte i placeringsrunden.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Finalerunde 

De to bedste fra hver indledende gruppe gik videre til finalerunden.

Placeringsrunde 

De fire hold, der ikke gik videre til finalerunden, spillede placeringsrunde om pladserne 7-10.

Samlet rangering

Kilder/eksterne henvisninger 
 IIHF (officiel hjemmeside)
 VM i ishockey (officiel hjemmeside)

1949
Ishockey i 1949